Keroplatidae — семейство длинноусых двукрылых из надсемейства Sciaroidea, близкое к грибным комарам (Mycetophilidae). Около 900 видов.

Распространение 
Повсеместно.

Описание 
Мелкие двукрылые насекомые. Обитают во влажных местах, в затемнённых лесах, в пещерах, гротах, около ручьёв. Сумеречные и ночные виды. Личинки грибоядные или хищники, могут плести паутину с клейкими нитями. Некоторые виды из трибы Orfeliini ярко окрашены и мимикрируют осам. Некоторые виды являются опылителями орхидных.

Личинки некоторых родов и видов Keroplatidae способны к биолюминенсенции (единственные среди всего отряда двукрылые): Arachnocampa, Keroplatus, Orfelia, Neoceroplatus betaryiensis. Личинки Arachnocampa (длина до 4 см), обитающие в пещерах, плетут шёлковое гнездо на потолке, а затем своим собственным телом подсвечивают свисающие вниз паутинные нити с капельками липкой жидкости, привлекая мелких насекомых.
Светящихся личинок Arachnocampa местные жители называют светлячками, а их скопления в пещерах Австралии и Новой Зеландии стали привлекательным объектом для туристов
Мирмекофагия личинок обнаружена у одного из видов трибы Orfeliini, ассоциированного с муравьями Cataulacus mckeyi (Myrmicinae).

Классификация 
Около 900 видов в 4 подсемействах: Arachnocampinae (1 род, 3 вида), Keroplatinae (трибы Keroplatini и Orfeliini), Macrocerinae (Macrocerini и Robsonomyiini) и Sciarokeroplatinae (1 вид). Таксон был впервые выделен итальянским диптерологом Камилло Рондани (Camillo Róndani, 1808—1879). Ранее их включали в состав семейства Грибные комары (Mycetophilidae) в качестве подсемейства Keroplatinae.
В 1966 году Туомикоски (Tuomikoski) выделил около 800 видов этой группы в отдельное семейство Keroplatidae, но его признали не все исследователи.
Известные ископаемые роды и виды: †Hegalari, †Kelneria, †Schlueterimyia (Macrocerinae), †Vastaplatyura electrica Solórzano Kraemer & Evenhuis, 2008.
Монотипическое подсемейство Sciarokeroplatinae Papp & Sevcik, 2005 было выделено для вида , Vladelektra blagoderovi.

 Angazidzia
 Antlemon
 Antriadophila
 Arachnocampa
 Asindulum
 Asynaphleba
 Bisubcosta
 Bolitophila
 Burmacrocera
 Cerotelion
 Chetoneura
 Chiasmoneura
 Chiasmoneurella
 Cloeophoromyia
 Ctenoceridion
 Dimorphelia
 Dolichodactyla
 Euceroplatus
 Hesperodes
 Heteropterna
 Hikanoptilon
 Isoneuromyia
 Keroplatus
 Langkawiana
 Lapyruta
 Laurypta
 Lutarpya
 Lutarpyella
 Lyprauta
 Maborfelia
 Macrocera
 Macrorrhyncha
 Mallochinus
 Manota
 Micrapemon
 Micrepimera
 Microkeroplatus
 Micromacrocera
 Monocentrota
 Mycetophila
 Nauarchia
 Neoantlemon
 Neoceroplatus
 N. betaryiensis
 Neoditomyia
 Neoplatyura
 Nicholsonomyia
 Orfelia
 Paleoplatyura
 Paracerotelion
 Paramacrocera
 Placoceratias
 Planarivora
 Platyceridion
 Platyroptilon
 Platyura
 Plautyra
 Proceroplatus
 Pseudoplatyura
 Pyratula
 Pyrtaula
 Pyrtulina
 Ralytupa
 Rhynchoplatyura
 Rhynchorfelia
 Robsonomyia
 Rocetelion
 Rofelia
 Rutylapa
 Rypatula
 Schizocyttara
 Sciarokeroplatus
 Setostylus
 Srilankana
 Tamborinea
 Taulyrpa
 Tergostylus
 Tolletia
 Trigemma
 Truplaya
 Tylparua
 Urytalpa
 Vockerothia
 Xenokeroplatus
 Xenoplatyura

Филогения 
Схема филогенетических взаимоотношений с другими ближайшими семействами показана на следующей схеме:

Примечания

Литература 
 Matile L. 1990: Recherches sur la systématique et l'évolution des Keroplatidae (Diptera, Mycetophiloidea). Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle Paris, Sér. A, Zoologie 148: 1–654.
 Ostroverkhova, G.P. (1979) Fungus-gnats (Diptera, Mycetophiloidea) of Siberia. Tomsk, 308 pp. [In Russian.]

Ссылки 
 
 
 Tree of Life Web Project
 Keroplatidae on Fungus Gnats Online

Длинноусые
Семейства насекомых